Collegio uninominale Friuli-Venezia Giulia - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati
 Collegio uninominale Friuli-Venezia Giulia - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori